Chiatti ist der Familienname folgender Personen:
Abigaille Bruschi-Chiatti (um 1855 – 1888), italienische Sopranistin
Laura Chiatti (* 1982), italienische Schauspielerin und Sängerin